C22H29FO4 – formula molecolare del desossimetasone
C22H29FO4 – formula molecolare del fluorometolone

Formule molecolari